24-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги прошёл с 19 апреля по 23 ноября 2014 года. В соревновании приняли участие 16 команд из 15 городов. По итогам двухкругового турнира победитель и второй призёр получили путёвку в высшую лигу, а бронзовый призёр сыграл два переходных матча с худшей командой высшей лиги. Худшая команда вылетела во Вторую лигу

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие первую лигу
 "Слуцк" (1-е место в первой лиге)
 "СКВИЧ" (15-е место в первой лиге)
 "Полоцк" (расформирован)

Клубы, пополнившие первую лигу
 "Гомельжелдортранс" (1-е место во второй лиге)
 "Звезда-БГУ" (3-е место во второй лиге)

Клубы-участники

Представительство по регионам

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

См. также 
 Чемпионат Белоруссии по футболу 2014
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2014
 Кубок Белоруссии по футболу 2014/2015

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Белоруссии в 2014 году